Рашани могу бити:

 становици српске средњовековне државе Рашке
 у ужем смислу, становици српске средњовековне жупе Рашке
 становици српске географске области Рашке
 у ужем смислу, становници града Рашка или општине Рашка
 Рашани, односно Расцијани или Раци, назив за српско становништво које се у раздобљу од 15. до 18. века доселило на разна подручја Краљевине Угарске, од Трансилваније на истоку, до Хрватске на западу
 као топоним, назив Рашани се среће у разним српским областима

Види још 
 Рашка (вишезначна одредница)
 Рашки језик